Ienissei Ramic (né en 1990), pianiste français ;
 Nikita Ramic (né en 1993), pianiste français.